Vehicle (Wess & The Airedales) – album discografico del 1972 di Wess & The Airedales
 Vehicle (The Clean) – album discografico del 1990 di The Clean